DDS (intercommunale), een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen negen gemeenten in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
De Digitale Stad, een vroege internetgemeenschap
Digital Data Storage, een back-uptapesysteem gebaseerd op dat
Directe digitale synthese, een manier om digitaal analoge signalen op te wekken
Diest Democratie & Solidariteit, een kartellijst van CD&V en N-VA in de gemeentepolitiek van Diest 
De Dagelijkse Standaard, een Nederlandstalige weblog
Data Distribution Service for Real-Time Systems, datadistributiemiddleware voor realtime- en embedded systemen.
De Delftsche Sport, een roeivereniging in Delft.
Data Distributie Service, een middlewarestandaard van de OMG.
Diaminodifenylsulfon (Dapson), een antibacterïele chemische stof.